Rittenhouse ist der Familienname folgender Personen:

 Ariel Rittenhouse (* 1990), US-amerikanische Wasserspringerin
 David Rittenhouse (1732–1796), US-amerikanischer Astronom und Mathematiker
 Rebecca Rittenhouse (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin
 William Rittenhouse (1644–1708), anglisierter Name von Wilhelm Rettinghaus

Rittenhouse steht für:
 Rittenhouse (Mondkrater)